Plusieurs conciles se sont tenus à Rome :
 Le concile de Rome (262) condamna le modalisme ;
 Le concile de Rome (313) confirma l'élection de l'évêque de Carthage Caecilianus et confirma l'excommunication de Donatus Magnus ;
 Le concile de Rome (382) convoqué par le pape Damase ;
 Le concile de Rome (680) appellation erronée d'un synode local réuni par le pape Agathon ;
 Le concile de Rome (769) (ou concile régional de Latran) convoqué par Étienne III, qui retire l'élection du pape aux laïcs, annule les actes de l'antipape Constantin II et condamne l’iconoclasme ;
 Le concile de Rome (826) convoqué par Eugène II ;
 Le concile de Rome (898) convoqué par Jean IX ;
 Le concile de Rome (1050) convoqué par Léon IX, qui condamne le théologien Bérenger de Tours qui niait la présence réelle ;
 Le concile de Rome (1079) convoqué par Grégoire VII.

D'autres conciles et synodes se sont tenus dans différents quartiers de Rome :
 Les conciles et synodes de Latran dont seuls 5 ont le rang de concile œcuménique :
 Le synode du Latran (487) qui discute de la réintégration des lapsi qui avaient failli pendant les persécutions ;
 Le synode du Latran (649) qui condamne les thèses du monothélisme soutenues par les empereurs Héraclius Ier et Constant II, en approuvant le point de vue de Maxime le Confesseur ;
 Le concile de Rome (769) aussi appelé concile de Latran ;
 Le synode de Latran (1059), convoqué par le pape Nicolas II. Il fait réserver aux seuls cardinaux le droit d’élire les papes. Leur choix sera ratifié par acclamation du clergé et du peuple romain (décret d’). Aucun prêtre ne pourra recevoir une église des mains d’un laïc. La simonie et le nicolaïsme sont condamnés ;
 Le concile de Latran (1112), ouvert le  par le pape Pascal II ;
 Le concile de Latran (1116), au cours duquel le même pape annula l'investiture des biens ecclésiastiques par l'empereur ;
 Le Ier concile du Latran (1123) sous le pape Calixte II ;
 Le IIe concile du Latran (1139) ;
 Le IIIe concile du Latran (1179) ;
 Le IVe concile du Latran (1215) ;
 Le Ve concile du Latran (1512 - 1517).

 Les deux conciles du Vatican :
 Le Ier concile œcuménique du Vatican (1869 - 1870) ;
 Le IIe concile œcuménique du Vatican (1963 - 1965).

Homonymie